Jan H. Maas (1937-2005), Nederlands sociaal geograaf
 Jan Maas (zeiler) (1911-1962), Nederlands olympisch zeiler
 Jan Maas (vlieger) tijdens de Tweede Wereldoorlog

Wielrenners
 Jan Maas (wielrenner, 1900) (1900-1977), Nederlands wegwielrenner
 Jan Maas (wielrenner, 1996) (1996), Nederlands wegwielrenner

Zie ook Jean Maas (1867-1937) operazanger